Пол Грийнграс () е английски режисьор, сценарист и продуцент.

Биография

Филмография

Външни препратки 
 

Английски режисьори
Английски сценаристи
Английски филмови продуценти
Съри